Bonifazio della Gherardesca (1260-1329) – religioso cattolico, vescovo di Sagona, poi della diocesi di Chirone
 Bonifazio della Gherardesca detto "Fazio" (?-1312) – aristocratico e politico
 Bonifazio Novello della Gherardesca detto "Fazio Novello" (1305 circa-1340) – aristocratico e politico